Asterostroma är ett släkte av svampar. Asterostroma ingår i familjen Lachnocladiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Asterostroma